Marianówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
Marianówka, un village 
dans la voïvodie de Lublin
 Marianówka, un village du powiat de Kraśnik
 Marianówka, un village du powiat de Parczew
en Ukraine:
Marianówka, maintenant Marianivka, un village dans l'Oblast de Volhynie, anciennement dans le sud-est de la Pologne